Матеус Рейс де Лима (; ) — бразильский футболист, выступающий на позиции левого защитника в лиссабонском клубе «‎Спортинг».

Клубная карьера 
Начинал свою профессиональную карьеру в бразильском «Сан-Паулу‎», за который провел 28 матчей. В 2014 был арендован ещё одним бразильским клубом «‎Атлетико Сорокаба» (8 матчей), в 2017 его арендовала «‎Баия» (24 матча), а в 2018 «‎Морейренсе» (2 матча).

С 2018 года игрок португальского клуба «‎Риу Аве». Здесь он забил свой первый гол в профессиональной карьере — в ворота «‎Витории Гимарайнш» 27 января 2020 года. Дебютировал в Лиге Европы 17 сентября 2020 в матче против «‎Бораца».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Спортинга»

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Атлетико Сорокаба»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Баия»
Игроки ФК «Морейренсе»
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон